Майкл Дэвид Эптед (; 10 февраля 1941 — 7 января 2021) — британский и американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и актёр. Являясь весьма плодовитым режиссёром, он снял, помимо многих прочих, такие известные фильмы, как «И целого мира мало» и «Хроники Нарнии: Покоритель Зари».

Майкл Эптед — автор широко известной серии документальных фильмов «Up», в которых прослеживаются судьбы 14 британских детей с 1964 года, когда им было по семь лет. Фильмы выходят один раз в 7 лет.

С 2003 по 2009 год являлся президентом Гильдии режиссёров Америки, затем стал её (гильдии) секретарь-казначеем.

Биография 
Родился в семье среднего класса в Эйлсбери (Бакингемшир). Мать Фрэнсис Амелия и отец Рональд Эптед, работавший в страховой компании. Майкл учился в школе для мальчиков «Школа Лондонского Сити», а затем изучал право и историю в одном из колледжей Кембердского университета.

Фильмография

Режиссёр 

 1968 — Убийство: Профессиональная работа / Murder: A Professional Job
 1970 — 14 лет / 7 Plus Seven
 1972 — Восторг / Joy
 1972 — Тройное эхо / The Triple Echo
 1974 — Дом с привидениями: Бедная девушка / Haunted: Poor Girl
 1974 — Звёздная пыль / Stardust
 1977 — Вымогательство / The Squeeze
 1977 — 21 год / 21 Up
 1979 — Агата / Agatha
 1980 — Дочь шахтёра / Coal Miner’s Daughter
 1981 — Континентальный водораздел / Continental Divide
 1982 — Птанг. Янг. Киппербанг. / P’tang, Yang, Kipperbang.
 1983 — Парк Горького / Gorky Park
 1984 — Перворожденный / Firstborn
 1984 — 28 лет / 28 Up
 1985 — Вечер продолжается / Bring on the Night
 1987 — Критическое состояние / Critical Condition
 1988 — Гориллы в тумане / Gorillas in the Mist: The Story of Dian Fossey
 1989 — Долгая дорога домой / The Long Way Home
 1991 — Коллективный иск / Class Action
 1991 — 35 лет / 35 Up
 1992 — Громовое сердце / Thunderheart
 1992 — Происшествие в Оглала / Incident at Oglala
 1994 — Мгновение ока / Blink
 1994 — Передвигая горы / Moving the Mountain
 1994 — Нелл / Nell
 1996 — Крайние меры / Extreme Measures
 1998 — Закон улиц / Always Outnumbered
 1998 — 42 года / 42 Up
 1999 — И целого мира мало / The World Is Not Enough
 1999 — Нейтан Диксон / Nathan Dixon
 2001 — Энигма / Enigma
 2002 — C меня хватит / Enough
 2003 — Поженились в Америке / Married in America
 2005 — 49 лет / 49 Up
 2006 — Удивительная лёгкость / Amazing Grace
 2006 — Женившиеся в Америке 2 / Married in America 2
 2007 — Сила игры / The Power of the Game
 2010 — Хроники Нарнии: Покоритель Зари / The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader
 2011 — Аллилуйя / Hallelujah
 2012 — 56 лет / 56 Up
 2012 — Покорители волн / Chasing Mavericks
 2017 — Секретный агент / Unlocked

Сценарист 
 1985 — Вечер продолжается / Bring on the Night
 1991 — 35 лет / 35 Up

Продюсер 
 1970 — 14 лет / 7 Plus Seven
 1977 — 21 год / 21 Up
 1984 — Речная крыса / The River Rat (исполнительный продюсер)
 1984 — 28 лет / 28 Up
 1990 — Криминальное правосудие / Criminal Justice (исполнительный продюсер)
 1991 — Рождённые в СССР. Семилетние / Age 7 in the USSR
 1991 — 35 лет / 35 Up
 1991 — Рождённые в Америке: Семилетние / Age 7 in America (исполнительный продюсер)
 1992 — История Эдмунда Перри / Murder Without Motive: The Edmund Perry Story (исполнительный продюсер)
 1992 — Пришельцы / Intruders (исполнительный продюсер)
 1992 — Дракула / Dracula (исполнительный продюсер)
 1998 — Рождённые в Америке: Четырнадцатилетние / 14 Up in America
 1998 — 42 года / 42 Up
 2005 — 49 лет / 49 Up
 2006 — Рождённые в Америке: 21 год / 21 Up America (исполнительный продюсер)
 2012 — 56 лет / 56 Up

Примечания 

Кинорежиссёры-документалисты Великобритании
Лауреаты премии Гильдии режиссёров США
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Даунинг-колледжа (Кембридж)